Общи́на Кра́тово () — община в Північній Македонії. Адміністративний центр — місто Кратово. Розташована в східній частині Македонії у складі Північно-Східного регіону з населенням 10 441 мешканців, які проживають на площі а — 375,44 км².

Населені пункти 

Північно-Східний регіон (Північна Македонія)